Die Waldner Holding Verwaltung GmbH mit Sitz in Wangen im Allgäu ist die Konzernmutter und höchste Konsoldierungsebene der Waldner-Gruppe, die mit insgesamt rund 1.600 Mitarbeitern und Tochterunternehmen in Europa und weltweit tätig ist. Die Unternehmensgruppe entwickelt und produziert Abfüllanlagen, Prozessanlagen, Labore und Lernräume.

Geschichte 

Gegründet wurde das Unternehmen, als Hermann Waldner 1908 in Wangen eine Flaschnerei übernahm. In den 1930er Jahren stieg sein Sohn Anton in diesen Handwerksbetrieb mit ein, der zunächst Apparate für die Milch- und Käserei-Industrie der Gegend, bald aber auch für ganz Deutschland herstellte. Unter Anton Waldner operierte die Firma weltweit und erweiterte die Produktion auf Prozessanlagen, Isolatoren, Früchtekochanlagen, Verpackungsmaschinen und -systeme (Dosomaten).

Die Fertigung von Laboreinrichtungen begann 1950 mit dem ersten Labortisch für die örtliche Molkereischule.

In den 1950ern wurde der sogenannte Milchpilz, ein Kiosk-Gebäude, über 50 mal verkauft. Waldner wurde später auch in die Weltraumfahrt mit einbezogen, als es um den Bau des Spacelab ging.

Seit den 80er Jahren gibt es neben der Firma für Laboreinrichtungen auch eine eigene Sparte für Schuleinrichtungen, bzw. Einrichtungen für naturwissenschaftliche Unterrichtsräume (Lernräume). Diese wurde 2015 um die Produkte der Firma Hohenloher Spezialmöbelwerk erweitert. Die Bildungsmarke von Waldner heißt nun Hohenloher.

Weblinks

Einzelnachweise 

Chemieunternehmen (Deutschland)
Pharmazieunternehmen
Gegründet 1908
Unternehmen (Wangen im Allgäu)
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Ravensburg)
Maschinenbauunternehmen